Кунчеил има више значења:

 Кунчеил (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кунчеил (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику